Сборная команда России:

 Сборная России по хоккею на траве
 Сборная России по хоккею с мячом
 Сборная России по хоккею с шайбой